Nicholas James Benson (nascido a 8 de Junho de 1994 em Springfield, Missouri) é um actor americano. Interpretou Derrick Westerly na série do The WB Television Network, Summerland.

É irmão do também ator Dan Benson, que interpreta o melhor amigo de Justin, o Zeke em Os Feiticeiros de Waverly Place.

Discografia
 2003 ¤ Afro Smoke (Blanco y Negro)
 2003 ¤ Funky Flavor (Night Clubbers)
 2001 ¤ Give me your love (Night Clubbers)
 2001 ¤ Magic orient (Night Clubbers)
 2001 ¤ Subway (Morning Sweat)
 2001 ¤ Tribal session (Morning Sweat)
 2001 ¤ Double vision (Morning Sweat)

Filmes
 2011 ¤ Best Player(Shel - Shock)

Ligações externas 
 Nick Benson (DJ)
 

Atores dos Estados Unidos